Acker Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Acker Creek (Coosa River), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Acker Creek (Rock Creek), Fluss im Bundesstaat Kansas